Nom de diverses princeses:
 Antioquis (germana d'Antíoc III) germana d'Antíoc III el gran
 Antioquis (mare d'Àtal I de Pèrgam), mare d'Àtal I de Pèrgam
 Antioquis (filla d'Antíoc III), filla d'Antíoc III el gran 
 Antioquis (filla d'Antíoc I de Commagena), filla d'Antíoc I de Commagena